Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Brian Teacher 6-3 3-6 6-3 6-7 6-4.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (semifinali)

  Ken Rosewall (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1977